

Astronomia 
 Tri – abbreviazione della costellazione del Triangolo Giovanna Tri

Cinema 
Tre (Tri) – film del 1965 diretto da Aleksandar Petrović

Codici 
 tri – codice ISO 639-3 della lingua trió

Popoli 
 Tri – gruppo etnico in Laos e Vietnam